Planaeschna shanxiensis – gatunek ważki z rodziny żagnicowatych (Aeshnidae). Występuje w środkowych Chinach; stwierdzono go w prowincjach Henan i Shanxi.

Przypisy 

Planaeschna
Ważki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2001 roku